Stylopus är ett släkte av svampdjur. Stylopus ingår i familjen Hymedesmidae.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Stylopus